Zango steht für:

Geographie:

 Zango (Arlit), Stadtviertel von Arlit in Niger
 Zango (Bangui), Weiler in der Gemeinde Bangui in Niger
 Zango (Guidan Roumdji), Stadtviertel von Guidan Roumdji in Niger
 Zango (Guidiguir), Weiler in der Gemeinde Guidiguir in Niger
 Zango (Karofane), Dorf in der Gemeinde Karofane in Niger
 Zango, Weiler in der Gemeinde Madaoua in Niger, siehe Abaza (Weiler in Madaoua)
 Zango, Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Zongo (Niamey)
 Zango (Nigeria), Local Government Area in Nigeria
 Zango (Sabon-Guida), Weiler in der Gemeinde Sabon-Guida in Niger
 Zango (Tabalak), Dorf in der Gemeinde Tabalak in Niger
 Zango (Tanout), Weiler in der Gemeinde Tanout in Niger
 Zango (Téra), Stadtviertel von Téra in Niger
 Zango (Viana), Gemeinde im Kreis Viana in Angola

Personen:

 Adam A. Zango (* 1985), nigerianischer Schauspieler und Musiker
 Hugues Fabrice Zango (* 1993), burkinischer Leichtathlet
 Umar Zango (* 1994), nigerianischer Fußballspieler

Sonstiges:

 Zango (Unternehmen), US-amerikanisches Softwareunternehmen